A Rádio Ômega FM foi uma emissora de rádio brasileira instalada na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. A emissora era sintonizada pela 103.1 FM.

Entrou no ar em 2001, exibindo cultos e músicas evangélicas local e nacional. Foi tirado do ar em 2008 pela ANATEL, por conta das irregularidades da emissora, desde alvará de funcionamento, uso político e até atacar outras religiões.

O